Suzhou (kinesiska: 肃州, 肃州镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 920 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Suzhou är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhangxian,  km öster om Suzhou. Trakten runt Suzhou består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina